Nagy Ferenc
 Nagy Ferenc, gyöngyösi, báró, (†1704), vicegenerális, a Kanizsával szembeni végek főkapitány-helyettese, egerszegi főkapitány
 Nagy Ferenc (1745 k.–1808) kanonok
 Nagy Ferenc (Ürögdi Nagy Ferenc) (1804–1876) főiskolai tanár, kertész, újságíró
 Nagy Ferenc (1828–1909) ügyvéd
 Nagy Ferenc (1842–1899) főgimnáziumi tanár, író
 Nagy Ferenc (1852–1928) jogtudós, politikus
 Nagy Ferenc (1880–1937) politikus, Miskolc polgármestere, az Országos Közélelmezési Hivatal vezetője, miniszter
 Nagy Ferenc (1884–1964) válogatott labdarúgó, edző
 Nagy Ferenc (1890–1953) református lelkész, 1940–1945 között a Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Rész püspökhelyettese
 Nagy Ferenc (1903–1979) politikus, 1946–1947 között Magyarország miniszterelnöke
 Nagy Ferenc (1908–1982) vegyész
 Nagy Ferenc (1915–1976) romániai magyar biológus
 Nagy Ferenc (1916–2013) unitárius lelkész
 Nagy Ferenc (1918–1957) magyar bajnok labdarúgó
 Nagy Ferenc (1920–1998) Magyar Örökség díjas fafaragó
 Nagy Ferenc (1927–2009) kémikus, az MTA tagja
 Nagy Ferenc (1931–2018) jezsuita szerzetes, újságíró, szerkesztő
 Nagy Ferenc (1935) fizikai szakíró, szerkesztő
 Nagy Ferenc (1935–2013) karmester
 Nagy Ferenc (1938) labdarúgó (Dunaújváros)
 Nagy Ferenc (1939) tudománytörténész, a  főszerkesztője
 Nagy Ferenc (1945) súlyemelő, edző
 Nagy Ferenc (1946) zenész, közismert néven 'Nagy Feró'
 Nagy Ferenc (1948–2020) jogtudós, egyetemi tanár
 Nagy Ferenc (1956) vitorlázó
 Nagy Ferenc agrármérnök
 Nagy Ferenc ejtőernyős

hasonló nevűek
 Nagy Ferenc István (1952) mikrobiológus, növényfiziológus, az MTA tagja
 Nagy Ferenc József (1923–2019) politikus, földművelésügyi miniszter
 Vályi Nagy Ferenc (1765–1820) költő, író, református főiskolai tanár
 Nagy-Tóth Ferenc (1929–2022) romániai magyar botanikus, algológus, az MTA külső tagja